«Tic tac» puede referirse a:

 Tic tac, onomatopeya del movimiento de las agujas de reloj.
 Tic tac (1997), telenovela chilena.
 Tic Tac (1997), película española dirigida por Rosa Vergés.
 Tic Tac (1997), película sueca dirigida por Daniel Alfredson.
 Tic Tac (2000), canción de La Oreja de Van Gogh.
 Tic, Tic Tac (1996), canción de Carrapicho.
 Tic Tac, dulce creado por Ferrero.
 Tic Tac (2013), álbum de Enanitos Verdes.

Véase también
 Flik Flak, marca de relojes.
 Tick tock, onomatopeya "tic tac" en inglés.